Arachnoidella är ett släkte av mossdjur. Arachnoidella ingår i familjen Arachnidiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Arachnoidella